

Persone 
 Anthony Hecht (1923-2004) – poeta statunitense
 Ben Hecht (1894-1964) – sceneggiatore statunitense
 Duvall Young Hecht (1930-2022) – ex canottiere statunitense
 Gianni Hecht Lucari (1922-1998) – produttore cinematografico e produttore televisivo italiano
 Gina Hecht (1953) – attrice statunitense
 Jennifer Michael Hecht (1965) – accademica, saggista e poetessa statunitense
 Jessica Hecht (1965) – attrice statunitense
 Jochen Hecht (1977) – ex hockeista su ghiaccio tedesco
 Lawrence Hecht (1960) – attore e doppiatore statunitense di origini svizzere
 Raymond Hecht (1968) – ex giavellottista tedesco
 Sam Hecht (1969) – designer industriale inglese

Altro 
 10484 Hecht – asteroide della fascia principale

Altri progetti